Horizons lointains est le titre traduit de :

Cinéma 
 Horizons lointains (The Far Horizon), film américain de Rudolph Maté en 1955 avec Charlton Heston, retraçant l'épopée historique de l'expédition Lewis et Clark en Amérique du Nord ;
 Horizons lointains (Far and Away), film américain de Ron Howard en 1992, avec Tom Cruise et Nicole Kidman, dont l'action se situe dans l'Irlande et les États-Unis en 1892 et 1893 ;

Télévision 
 Horizons lointains (Endloser Horizont), téléfilm allemand de Thomas Jauch, diffusé en 2005.

Littérature 
 Horizons lointains (Far Horizons), anthologie de nouvelles de science-fiction, éditée par l'écrivain américain Robert Silverberg en 1999.

Voir aussi